Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине прошли с 5 по 18 февраля в Национальном центр биатлона, расположенного в курорте Чжанцзякоу.

В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх было разыграно 11 комплектов наград, по 5 среди мужчин и женщин и 1 в смешанном виде.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Расписание

Квалификация

Место проведения соревнований

Примечания

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2022 года
 Официальная книга квот 
 

Международные спортивные соревнования в Пекине
Февраль 2022 года
Спорт в Китае в 2022 году